El término magnitud puede referirse a:

 una magnitud (metrología).  un atributo de un fenómeno, un cuerpo o sustancia que puede ser distinguido cualitativamente o determinado cuantitativamente;
 una magnitud astronómica, la medida del brillo de una estrella;
 una magnitud física, aquella cualidad o propiedad característica de un cuerpo, sustancia o fenómeno físico susceptible de ser cuantificado;
 una magnitud matemática, una propiedad matemática relacionada con el tamaño;
 una magnitud Richter, la cantidad de energía liberada durante un terremoto.